Edmond Baudoin (1942) – disegnatore, illustratore e sceneggiatore di fumetti francese
 Jan Niecislaw Baudoin de Courtenay (1845-1929) – linguista polacco
 Jean Baudoin (1590-1650) – traduttore e scrittore francese
 Jean-Baptiste Baudoin (1831-1875) – sacerdote e missionario cattolico francese
 L. Baudoin (... – ...) – nuotatore francese

Pagine correlate
 Baudouin